Ху́рме () — финская фамилия. Известные носители:

 Хурме, Кирсти (1916—1988) — финская актриса.
 Хурме, Маркус (род. 1979) — финский сноубордист.
 Хурме, Нико (род. 1974) — финский музыкант.
 Хурме, Харри (1945—2019) — финский шахматист и шахматный композитор.